Seehausen peut faire référence à :
 Seehausen (Altmark), ville allemande de l'arrondissement de Stendal, en Saxe-Anhalt ;
 Seehausen am Staffelsee, commune allemande de l'arrondissement de Garmisch-Partenkirchen, en Bavière ;
 Seehausen, quartier de la ville de Leipzig.